Чемпионат Казахстана по шахматам 2017 проходил в Алма-Ате с 11 по 21 апреля. Чемпионат страны разыгрывалось по круговой системе. В турнире приняли участие 12 шахматистов, в том числе 4 гроссмейстера и одна женщина. В третий раз чемпионом страны стал Джумабаев Ринат.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Казахстана по шахматам
2017 год в шахматах